Alucard (Dracula escrito ao contrário) pode referir-se a:
Alucard, ao nome falso que Drácula usa para enganar Bruce Wayne no filme "Batman Vs. Dracula" 
Alucard (Castlevania), um personagem da série Castlevania
Alucard (Hellsing), o personagem principal de Hellsing
Johnny Alucard, um personagem do universo de Dracula AD 1972
Alucard, um personagem do universo de Son of Dracula
Alucard, um personagem do universo de Dr. Terror's Gallery of Horrors
"Alucard", uma música feita pela Gentle Giant, do álbum Gentle Giant

Desambiguação